Sisoortartukassak bezeichnet:
 Sisoortartukassak (Gletscher, Itilliarsuup Kangerlua), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sisoortartukassak (Gletscher, Qaamarujuup Sullua), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sisoortartukassak (Gletscher, Torsukattak), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland